Раневичи () — село в Дрогобычской городской общине Дрогобычского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1693 человека. Занимает площадь 9,163 км². Почтовый индекс — 82119. Телефонный код — 3244.

Ссылки 
 Раневичи на сайте Верховной рады Украины